Wilhelm Schlink ist der Name folgender Personen:

*Wilhelm Schlink (Physiker) (1875–1968), deutscher Physiker
Wilhelm Schlink (Kunsthistoriker) (1939–2018), deutscher Kunsthistoriker